Senufo steht für:
das Volk der Senufo: siehe Senufo (Volk)
die westafrikanische Sprachgruppe Senufo: siehe Senufo-Sprachen